Александр Удодов:
 Удодов, Александр Абрамович (1917—1985) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Удодов, Александр Евгеньевич (род. 1969) — российский предприниматель.